Knöfler ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Knöfler (* 1957), deutsche Politikerin
 Claus-Dieter Knöfler (* 1930), deutscher Ingenieur, Jurist und Politiker (LDPD)
 Lukas Knöfler (* 1972), österreichischer Jazzmusiker
 Michael Knöfler (* 1989), deutscher Regisseur, Schauspieler und Produzent
 Peer Knöfler (* 1968), deutscher Berufsschullehrer und Politiker